French Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 French Township (Arkansas)
 French Township (Indiana)
 French Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Frenchtown Township